Доппельга́нгер, доппельге́нгер (от ) — в фольклоре и фантастике призрак или двойник живого человека, появляющийся как тёмная сторона личности.

Литература 
  — поэма Генриха Гейне
 Доппельгангер или Паук-Доппельгангер — персонаж комиксов о Человеке-Пауке
 «Doppelganger» — новелла Мари Бреннан 2006 года
 «Doppelganger» — новелла Майкла Паркера 2006 года
 «Doppelganger» — новелла Пита Хаутмана 2008 года
 «Doppelganger» — новелла Дженни Валентайн 2010 года

Фильмы 
  — британский фильм 1969 года
 Доппельгангер — американский фильм 1993 года
  — японский фильм 2003 года

Игры 
  — видеоигра 1985 года
  — чудовища-гуманоиды в игре Dungeons & Dragons

Музыка 
  — музыкальный альбом группы Kid Creole and the Coconuts 1983 года
  — музыкальный альбом группы Daniel Amos 1983 года
  — музыкальный альбом группы Curve 1992 года
  — музыкальный альбом альбом группы The Fall of Troy 2005 года